Tenerobotys är ett släkte av fjärilar. Tenerobotys ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Tenerobotys

en:Tenerobotys